Galagania platypodae är en flockblommig växtart som först beskrevs av James Edward Tierney Aitchison och William Botting Hemsley, och fick sitt nu gällande namn av M.G.Vassiljeva och Pimenov. Galagania platypodae ingår i släktet Galagania och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
platypodae